Municipio de Kidder puede referirse a:

 Municipio de Kidder (condado de Caldwell, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Caldwell.
 Municipio de Kidder (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Kidder (condado de Carbon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Carbon.